До́лнени (, ) — община в Северной Македонии. Расположена в центре страны, на севере историческо-географической области Пелагония. Население составляет 13 568 человек (2002 год).

Административный центр — село Долнени.

Площадь территории общины 412,43 км².

Граничит с общинами Северной Македония:
 на северо-западе — с общиной Македонски-Брод;
 на северо-востоке — с общиной Чашка;
 на юго-востоке — с общиной Прилеп;
 на юге — с общиной Кривогаштани;
 на юго-западе — с общиной Крушево.

В состав общины входят 37 сёл: Бело-Поле, Браилово, Вранче, Горно-Село, Гостиражни, Дабьяни, Дебреште, Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупьячани, Жабяни, Житоше, Забрчани, Заполжани, Зрзе, Костинци, Кошино, Кутлешево, Лажани, Локвени, Мало-Мраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слепче, Сливье, Средорек, Стровия и Црнилиште.

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 4871 чел.;
 албанцы — 3616 чел.;
 турки — 2597 чел.;
 боснийцы — 2380 чел.;
 сербы — 16 чел.;
 цыгане — 13 чел.;
 остальные — 75 чел.;

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины  , 
 информация об общине  

Общины Северной Македонии